Zie voor betekenis: Transneptunisch object.

Op volgorde van grootte:

Eris 2390-3000 km
Pluto 2390 km
Makemake ~2000 km
Orcus 840-1880 km
Sedna 1180-1800 km, grootste baan.
Haumea ~1600 km
Quaoar 989-1346 km
Ixion 1065 km
Varuna 1060 km
2002 AW197 ~900 km
2007 OR10 875-1400 km
Huya 540 km
Farout 500km
Farfarout 400 km
1993 SC 300 km
1993 SB 200 km
1993 RO 140 km

1992 QB1 (de eerste Cubewano)
1996 TL66
1996 TO66
1999 DE9
2001 UR163
2002 TX300
2002 UX25
2002 TC302
2003 VS2
2001 QF298
2002 KX14
2002 MS4
2002 WC19
2003 AZ84
2003 QW90
2014 UZ224
2021 XD7
2021 LQ43
2021 LR43
2021 LS43
2021 QF98
2021 QG98
2021 QH98
2021 QJ98

Zie ook 
 Lijst van planetoïden

Neptunus
dwergplaneet
 Lijst van transneptunische objecten
Neptunus